Giuseppe Giannini (bestuurder)
 Giuseppe Giannini (voetballer)